Пентатита̀нтетракозаре́ний — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид рения и титана с формулой ReTi, кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Пентатитантетракозарений образует кристаллы ,
структура типа альфа-марганца α-Mn.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 2750 °C.

Примечания 

Сверхпроводники